Contres steht für:

 Contres (Huhn), französische Hühnerrasse, siehe Liste von Hühnerrassen

Contres ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Contres (Cher) im Département Cher
Contres (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher